Clarac (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Clarac (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje